Бритта Бюстрём (; род. 14 марта 1977 года, Сундсвалль) — современный шведский композитор. Специализируется на оркестровой музыке, одновременно автор  вокальных сочинений и опер. В 2015 году Детройтский симфонический оркестр наградил Бритту Бюстрём наградой Elaine Lebenbom Memorial Award — наградой для женщин-композиторов.

Биография 
Бритта Бюстрём родилась 14 марта 1977 года в городе Сундсвалль, Западная Швеция. Росла она в семье далекой от музыки, однако увлеклась ею в возрасте 10 лет, когда  начала играть на трубе. Училась в Муниципальной музыкальной школе. После написания нескольких мелодий для трубы, стала сочинять музыку. К тому времени ей было 16 лет и она выиграла конкурс Umeå Symphony Orchestra.

В 1995 году Бритта Бюстрём поступила учиться на отделение композиции шведского Королевского музыкального колледжа. Её педагогами были музыканты Pär Lindgren и Bent Sørensen. В 2001 году она закончила обучение и продолжила сочинять музыку. В настоящее время она является автором около 30 произведений, некоторые из которых были исполнены симфоническим оркестром Би-би-си () и оркестром Норвежского радио .

Произведение Бюстрём — Der Vogel der Nacht (птица ночи) было написано под впечатлением от  третьей симфонии Густава Малера. Оно было впервые исполнено оркестром Шведского радио в 2010 году.  Бритта Быстрём также является автором произведения Picnic at Hanging Rock (Пикник у висячей скалы), получившем в 2012 году премию Криста Йонсена (Christ Johnsen). Её концерт для альта с оркестром в 2016 году получил приз Da-capo на Бранденбургском Биеннале.

С 2016 года Бритта Бюстрём — член Шведской королевской музыкальной академии.

Сочинения 
Бритта Бюстрём является автором музыкальных произведений:
 De dansande figurerna för stråkkvartett (1995)
 En studie i rött för stråkorkester (1996)
 Horisontvals för stor orkester (1996)
 Dans på de saligas ängder för trumpet och slagverk/vibrafon (1996–97)
 Två passacaglior för symfoniorkester (1997)
 In frale barca för mezzosopran, klarinett, fagott, trumpet, trombon, 2 slagverkare, violin och kontrabas till text av Petrarca (1997–98)
 Regndans för symfoniorkester (1998)
 Serenad för flöjt, violin, violoncell och piano (1999)
 Barcarole för orkester (2000)
 Divertimento för tuba och accordeon (2000)
 Stänk och flikar för klarinett och 5 slagverkare (2000)
 The Baron in the Trees för slagverk och orkester (2000–01)
 Lux aeterna för blandad kör (2001)
 Sera för orkester (2002)
 Symphony in Yellow för pianotrio (2002)
 Strapats för klarinett, piccolatrumpet violin, viola, slagverk och piano (2002)
 Weed för blåsorkester (2002)
 Om man blivit av med sitt bagage, kammaropera med libretto av Niklas Törnlund (2003)
 Persuasion för orkester (2004)
 La fugitive för brasskvintett (2004)
 Förvillelser (Delusions), trumpetkonsert nr 1 (2005)
 Avskedsvariationer (Farewell Variations) för orkester (2005)
 Lyckans land för violin och orkester (2006)
 Es ist genug för 6 slagverkare och sinfonietta (2007)
 Strövtåg i hembygden för 6 stråkar (2007)
 Konsert för orkester (2007–08)
 Revolt i grönska för flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola, cello (2008)
 I tornet (In the Tower) för brasskvintett (2008–09)
 Allt beror på vingar för blandad kör och orkester till text av Niklas Törnlund (2009)
 Picnic at Hanging Rock (Utflykt i det okända) för orkester (2009)
 Der Vogel der Nacht för orkester (2010)
 Brev i april (Letter in April) för klarinett, violin, cello och piano (2011)
 Inferno för brasskvintett och recitation (2011)
 Kinderszenen för horn, piano och violin (2011)
 Ten Secret Doors för orkester (2011)
 Screen Mamories, trumpetkonsert nr 2 (2012)
 A Walk after Dark, violakonsert (2013)
 Dream Day för soloviola (2013)
 Invisible Cities för orkester (2013)
 Yankadi för violin, cello, oboe, fagott, trumpet, trombon och orkester (2013)
 Inte-nudda-golv för stråktrio (2014)
 Nátt i býnum för blandad kör (2014)
 Segelnde Stadt för orkester (2014)
 Tinta för 4 tromboner (2014)
 Encounter in Space för trumpet, klarinett och piano (2014)
 Gállábartnit – sceniskt verk för solister, kör, dansare och septett (2015)
 A Walk on Green Streets för flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola, cello (2015)
 Baum in der Stadt för soloviolin (2015)
 Games For Souls för violin och stråkorkester (2015)
 Games For Souls – shortened version för violin och stråkorkester (2015)
 Many, Yet One'' för orkester (2016)

Примечания

Ссылки 
 Britta Byström
 Britta Byström
 (на шведском языке)

Родившиеся в 1977 году
Википедия:Биографии современников
Члены Шведской королевской музыкальной академии
Персоналии:Сундсвалль